Lèvre peut faire référence à :
 Anatomie
 lèvres, parties charnues qui bordent la bouche ;
 lèvres vaginales (petites et grandes lèvres), parties de la vulve.
 Botanique
 lèvres, une partie des organes floraux de la famille des lamiacées.
 Poterie
 lèvre, extrémité supérieure du vase, partie terminale du bord ; mais aussi le point de rencontre entre la face externe et interne du récipient.
 Film
 Lèvres de sang, un film français de 1974.